Лос Паракаидистас има више значења:

 Лос Паракаидистас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Паракаидистас, Сан Рохелио (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику